kwas jabłkowy, HOOC−CH2CH(OH)COOH
 pirowęglan dimetylu, O(COOCH3)2